Севостьяник:

 Севостьяник, Виталий Олегович (род. 1980) — белорусский футбольный судья.
 Севостьяник, Олег Иванович (род. 1956) — советский футболист, белорусский футбольный тренер.